Eurovision Song Contest (ESC) - festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione (UER).
Electronic Speed Control (ESC) - circuito elettronico che controlla e regola la velocità di un motore elettrico.
Electronic Stability Control (ESC) - sistema integrato di sicurezza attiva per autoveicoli.
Escape (ESC) - tasto in una tastiera per computer.
ESC – disco degli Zierler del 2015.